Окленд Атлетикс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 65 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 151

Май 

 Игр: 30
 Выигрышей: 9
 Поражений: 21
 Процент побед: 30
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 206

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 140

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 8
 Поражений: 19
 Процент побед: 29.63
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 143

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 158

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 148

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Окленд Атлетикс
МЛБ в сезоне 1997